Tre unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Henley:

 - cacciatorpediniere della classe Paulding, varato nel 1912 e radiato nel 1934
 - cacciatorpediniere della classe Bagley, varato nel 1937 e affondato in combattimento nel 1943
 - cacciatorpediniere della classe Allen M. Sumner, varato nel 1945 e radiato nel 1973